Кубок Английской футбольной лиги 2015/2016 () — 56-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги, известный как Capital One Cup. Своим названием обязан спонсорскому партнерству с Capital One. В нём принимало участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир начался 11 августа 2016 года и завершился 28 февраля 2017 года. Победитель турнира получил путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Триумфаторы предыдущего розыгрыша, «Челси», не смогли защитить трофей, так как проиграли в четвёртом раунде розыгрыша команде «Сток Сити» в серии послематчевых пенальти.

28 февраля на «Уэмбли» в финальном противостоянии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», победу одержали «горожане». В основное время матч завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее были футболисты из Манчестера.

Этот сезон стал последним с компанией Capital One в качестве спонсора. С сезона 2016/2017 Кубок Футбольной лиги переименован в EFL Cup.

Формат 
В турнире принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир состоит из семи раундов и организован так, чтобы к 3 раунду с розыгрыше осталось 32 команды. Клубы, квалифицировавшиемся в еврокубки по итогам предыдущего сезона, начинают своё участие в турнире с третьего раунда, остальные клубы Премьер-лиги — со второго раунда, а клубы Футбольной лиги — с первого раунда.

Участники 
В турнире принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу, Чемпионшип, Первую лигу и Вторую лигу.

Распределение команд 
К третьему раунду в турнире остаётся 32 команды. В первом раунде в турнире участвуют 72 команды Футбольной лиги. Во втором раунде в борьбу вступают 12 клубов Премьер-лиги, не участвующие в еврокубках. В третьем раунде в турнир вступают оставшиеся 8 клубов Премьер-лиги, участвующие в еврокубках.

Команды 
Подписи в скобках показывают, как каждая команда в соответствующем стартовом раунде (номера позиций соответствуют расстановке в предыдущем сезоне, то есть команда, прошедшая в Премьер-лигу будет отображена, как команда Чемпионшипа. То же самое касается и остальных повышений и понижений между остальными лигами):
 ПЛ: Премьер-лига
 ЧЛ: Чемпионшип
 Л1: Первая лига
 Л2: Вторая лига
 ФК: Футбольная конференция
 2-й, 3-й, 4-й, и.т.д.: позиция в лиге

Даты проведения жеребьевок и раундов

Первый раунд

Жеребьевка 
В первом раунде сыграли 72 команды: по 24 из Второй лиги, Первой лиги и Чемпионшипа.

Матчи

Второй раунд

Жеребьёвка 
48 команд приняло участие в матчах второго раунда розыгрыша кубка: 12 команд Премьер-лиги, не играющих в еврокубках, и 36 победителей предыдущего раунда. Жеребьёвка прошла 13 августа 2015 года.

Матчи 
Матчи были сыграны 25-26 августа 2015 года.

Третий раунд

Команды 
В третьем раунде приняли участие 32 команды: 8 команд Премьер-лиги, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, и 24 победителя предыдущего раунда. В жеребьёвке данного этапа команды не делили на сеяных и несеяных.

Командой, представлявшей низшую лигу из оставшихся участников, были Карлайл Юнайтед из Второй лиги — четвёртого по рангу дивизиона системы английских футбольных лиг.

Матчи 
Матч были сыграны 22—23 сентября 2015 года.

Четвёртый раунд

Команды 
В данном раунде приняло участие 16 команд. Жеребьёвка прошла 23 сентября 2015 года после Северолондонского дерби.

Командами, представляющими низшую лигу в этом раунде, были Халл Сити, Мидлсбро и Шеффилд Уэнсдей из Чемпионшипа.

Матчи 
Матчи прошли 27-28 октября 2015 года.

Пятый раунд

Команды 
В пятом раунде принимают участие 8 победителей предыдущего раунда. Жеребьевка прошла 28 октября.

Матчи 
Матчи были сыграны 1 и 2 декабря.  Командами, представляющими низшую лигу в этом раунде, были Халл Сити, Мидлсбро и Шеффилд Уэнсдей из Чемпионшипа.

Полуфиналы

Команды 
В этом раунде в розыгрыше кубка остались 4 команды из Премьер-лиги. Жеребьевка прошла 2 декабря 2015 года.

Матчи 
В раунде полуфиналов играется 2 матча: первый и ответный. Каждая команда, соответственно, играет дома и в гостях. Победитель определяется по сумме результатов обеих встреч.

Первые матчи 
Первые матчи были сыграны 5 и 6 января 2016 года.

Ответные матчи 
Ответные матчи были сыграны 26 и 27 января.

Финал 

Финал кубка Футбольной лиги прошёл 28 февраля 2016 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2015
Англия
Кубок лиги